Миловиды — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Миловиды — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Миловиды — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Миловиды — деревня в Велижском районе Смоленской области.